Jan Blockx (1851–1912) est un musicien belge.

Toponyme 
 Rue Jan Blockx à Bruxelles.

Autre 
 H-Blockx est un groupe de rock allemand des années 90.